Grenier (Besançon) - graanopslag in Besançon, Frankrijk

Personen
 Adrian Grenier - Amerikaans acteur en regisseur
 Clément Grenier - Frans voetballer
 Edouard Grenier - Belgisch senator
 Pasquier Grenier- tapijtwever en ondernemer
 Paul Grenier - Frans generaal
 Sylvain Grenier - Canadees show-worstelaar
 Zach Grenier - Amerikaans acteur

 Balian I Grenier - heer van Sidon
 Eustatius I Grenier - heer van Sidon
 Julian Grenier - heer van Sidon